Een verkeersweg:
 N596 (België)
 N596 (Frankrijk)
 N596 (Nederland), zie Provinciale weg 596

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing